Bundesliga 1986/1987 był to 24. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 8 sierpnia 1986 roku, a zakończył się 17 czerwca 1987. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Bayern Monachium, dla którego był to dziewiąty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Uwe Rahn, który strzelił 24 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
FC 08 Homburg, 16. drużyna Bundesligi oraz FC St. Pauli, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Homburg zwyciężył w rywalizacji 4:3, dzięki czemu utrzymał się w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1986 w Niemczech
1987 w Niemczech